Le nom Roberts est un patronyme gallois courant, que portent de nombreuses célébrités en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et dans bien des communautés anglophones.

Patronyme

A 

 Adam Roberts (1965-), écrivain britannique de science-fiction et de fantasy
 
 Austin Roberts (1883-1948), zoologiste sud-africain

B 
 Barbara Roberts (1936-), femme politique démocrate américaine
 Bartholomew Roberts (1682-1722), pirate gallois
 Beatrice Roberts (1905-1970), actrice américaine
 Bernard Roberts (1933-2013), pianiste britannique
 Beverly Roberts (1914-2009), actrice américaine
 Ben Roberts (1916-1984), scénariste et un producteur de télévision américain
 Ben Roberts (1975-), footballeur anglais
 Brett Roberts (1970-), joueur américain de basket-ball et de baseball
 Brushy Bill Roberts (1859-1950), américain prétendant être Billy the Kid
 Ben Roberts (1916-1984), joueur britannique de poker ;

 Billy Roberts (1936-2017), auteur-compositeur américain (Hey Joe) ;

 Brian Roberts, (né en 1977), joueur américain de baseball ;

 Brian L. Roberts (1959-), homme d'affaires américain ;

 Buddy Roberts (1947-2012), lutteur américain.

C 
 Carl Eric Bechhofer Roberts (1894-1949), écrivain, journaliste, traducteur et biographe britannique, auteur de roman policier ;
 Caroline Alice Roberts (1848-1920), romancière, poète et femme d'Edward Elgar ;
 Cecil Roberts (1892-1976), journaliste et romancier britannique ;
 Charles Carl Roberts (1973-2006), auteur d'une fusillade dans une école Amish ;

 Charlie Roberts (1883-1939), footballeur anglais ;
 Charles Roberts (1865-1959), homme politique libéral radical britannique ;

 Chris Roberts (1985-), footballeur gallois ;
 Chris Roberts (1968-), réalisateur, producteur de cinéma et développeur de jeux vidéo américain ;

 Cokie Roberts (1943-2019), journaliste, chroniqueuse et écrivaine américaine ;

 Craig Roberts (1991-), acteur et réalisateur britannique.

D 

 Daniel Roberts (1998-), athlète américain ;

 
 Doris Roberts (1925-2016), actrice américaine.

E 
 Edwin Roberts (1941-), athlète trinidadien
 Emeline Roberts Jones (1836-1916), première femme à pratiquer la dentisterie aux États-Unis
 Emily Roberts (1993-), chanteuse allemande
 Emma Roberts (1991-), actrice et chanteuse américaine, nièce de Julia Roberts
 Eric Roberts (1956-), acteur américain, frère de Julia Roberts
 Ernest Roberts (1868-1913), syndicaliste, soldat et homme politique australien

F 
 Flavia Roberts (1961-), joueuse de squash anglaise
 Florence Roberts (1861-1940), actrice américaine
 Frederick Roberts, 1832-1914, maréchal britannique.

G 
 Gary Roberts (1966-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 
  

 Geoffrey Roberts (1952-), historien britannique ;

 Gillian Roberts (1939-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;

 Goodridge Roberts (1904-1974), peintre canadien ;
 Gordon Roberts (1891-1966), joueur canadien de hockey sur glace ;

 Graham Roberts (1959-), footballeur anglais.

H 
 Henry Roberts (1803-1876), architecte, professeur d'architecture et inventeur
 Hig Roberts (1991-), skieur alpin américain

I 

 Isaac Roberts (1829-1904), astronome britannique
 Isabelle Roberts, journaliste et entrepreneuse française

J 

 Jaleen Roberts (1998-), athlète handisport américaine ;
  (1940-2015), joueur puis instructeur chef professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Jean Roberts (1943-), athlète australienne ;
 Jean-Marc Roberts (1951-2013), écrivain français ; 
 
 Jessica Roberts (1999-), coureuse cycliste britannique ;
 Joan Roberts (1917-2012), actrice américaine ;
 Jordan Vogt-Roberts (1984-), réalisateur américain

 Joan Roberts (1917-2012), actrice américaine ;
 Job Roberts (1756-1851), agronome américain ;
 Joe Roberts (1871-1923), acteur du cinéma burlesque américain ;
 Joe Roberts (1936-2022), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Johannes Roberts (1976-), réalisateur et scénariste britannique ;
 John Roberts (1955-), dix-septième président (Chief Justice) de la Cour suprême des États-Unis ;
 John Morris Roberts (1928-2003), historien britannique ;

 John Maddox Roberts (1947-), écrivain américain, auteur de roman policier, de fantasy, de science-fiction et de roman historique ;

 Julia Roberts (1967-), actrice américaine.

K 

 Karen Roberts (1976-), judokate britannique
 Kate Roberts (1983-), triathlète sud-africaine
 Keith Roberts (1935-2000), écrivain britannique de science-fiction
 Kelsey-Lee Roberts (1991-), athlète américaine
 Kenneth Roberts (1885-1957), auteur de romans historiques américain

L 
  (1963-2016), joueur de football américain
 Lawrence Roberts (1937-2018), ingénieur américain en informatique, pionnier d'Internet
 Lawrence Roberts (né en 1982), joueur de basket-ball américain

 Les Roberts (né en 1937), écrivain américain, auteur de roman policier
 

 Luke Roberts (né en 1977), coureur cycliste australien
 Lydia Roberts (1879-1965), nutritionniste américaine
 Lynette Roberts (1909-1955), poète britannique
 Lynne Roberts (1922-1978), actrice américaine

M 
 Marcus Roberts (1963-), pianiste de jazz, compositeur, arrangeur américain ;
 
 Marguerite Roberts (1905-1989), scénariste américaine ;

 Martha McMillan Roberts (1919-1992), photographe sociale américaine ;
 Matana Roberts (1978-), musicienne de jazz américaine ;

 Mike Roberts (Michael Gordon Roberts) (1946-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Morley Roberts (1857-1942), romancier et nouvelliste anglais.

N 

 

 Nicola Roberts (1985-), chanteuse britannique ;

 Nina Roberts (1979-), actrice porno française ;

 Nora Roberts (1950-), romancière américaine spécialisée dans les romans d'amour et les thrillers psychologiques.

O 
 Oral Roberts (1918-2009), évangéliste américain ;

 Owen Roberts (1875–1955), membre de la Cour suprême des États-Unis.

P 
 Pascale Roberts (1930-2019), actrice française ;
 Pat Roberts (Charles Patrick Roberts) (1936-), homme politique américain ;
 Paul Roberts (1959-), chanteur du groupe des Stranglers depuis l'album  datant de 1991 ;
 Paul Craig Roberts (1939-), journaliste américain ;

 Pennant Roberts (1940-2010), réalisateur anglais ;
 Pernell Roberts (1928-2010), acteur américain ;
 Philippe Roberts-Jones (1924-2016), historien de l'art et conservateur belge.

R 
 Ralf Roberts (1942-), chanteur allemand ;
 Richie Roberts (1937-), officier de police, procureur puis avocat américain ;
  ;
  ;
 Ronald Roberts (1991-), joueur américano-dominicain de basket-ball ;
 
 Rachel Roberts (1927-1980), actrice britannique.

S 

 Sam Roberts (1974-), auteur-compositeur-interprète de rock québécois ;

 Shelagh Roberts (1924-1992), femme politique britannique ;

 Stephen Roberts (1895-1936), réalisateur et scénariste américain ;
 Stephen Roberts (1917-1999), acteur américain ;

T 
 Tanya Roberts (1955-2021), actrice et productrice américaine ;
 Tawny Roberts (1979-), actrice pornographique américaine ;

 Tiffany Roberts (1977-), joueuse et entraîneuse de soccer américaine
 Tom Roberts (1856–1931), artiste australien ;

 Tony Roberts (1939-), acteur américain.

V 
 Vic Roberts (1927-2005), rugbyman anglais ;
 Victoria Roberts (1957-), dessinatrice, caricaturiste et interprète américaine ;
 Virginia Roberts Giuffre (1983-), militante américaine pour les droits des victimes de trafic sexuel.

W 

 William Roberts (1830-1899), médecin britannique, qui découvrit en 1874 que certaines moisissures empêchent la croissance bactérienne ;
 Walter Orr Roberts (1915-1990), astronome et scientifique de l’atmosphère américain ;
 William  Roberts (1912-2001), athlète britannique ;
 William S. Roberts (1913-1997), scénariste américain ;
 William Roberts (1912-2001), athlète britannique, médaille d'or dans le relais  aux Jeux olympiques de 1936.

Dans la fiction 
 Summer Roberts, personnage fictif de The O.C..

Pseudonyme 

 Pascale Roberts (1930-2019), actrice française.

Toponymes

Argentine 
 Roberts, localité argentine située dans le  de Lincoln, dans la province de Buenos Aires.

États-Unis 
 Roberts, ville américaine située en Idaho ;
 Roberts, ville américaine située dans l'Illinois ;
 Roberts, ville américaine située dans le Wisconsin ;

Cinéma 

 Les Roberts, récompenses de cinéma danoises, depuis 1984 ;
 Bob Roberts, film de 1992 réalisé et mis en scène par Tim Robbins ;
 Mister Roberts, pièce et film, titre original du film Permission jusqu'à l'aube.

Divers 
 Barbara Millicent Roberts, la poupée Barbie ainsi que les poupées Krissy Roberts, Skipper Roberts, Stacie Roberts, Tutti et Todd Roberts.
 Point Roberts est une communauté non-incorporée (c’est-à-dire administrée directement par le comté) du comté de Whatcom, dans l'État de Washington aux États-Unis.

Voir aussi 
 
  
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais